Adrián Gorelik (1957) – architetto argentino
 Aleksandr Gorelik (1945-2012) – pattinatore artistico su ghiaccio russo
 Alla Gorelik (1936) – scienziata russa
 Anatolij Gorelik (1890-1956) – giornalista sovietico
 Lev Gorelik (1928-2012) – attore, regista e poeta russo
 Mark Gorelik (1922-2013) – pittore russo
 Michail Gorelik (1946-2015) – pittore russo
 Mordecai Gorelik (1899-1990) – scenografo russo-sovietico
 Sarra Gorelik (1929-2015) – ginnasta e allenatrice di ginnastica russa